Бабатýнде () — нигерийская фамилия (также используется как имя), также принадлежит выходцам из Нигерии.

Известные носители фамилии:
 Бабатунде, Обба (род. 1951) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Бабатунде, Михель (род. 1992) — нигерийский футболист.
 Бабатунде, Олатунья — американский актёр.
 Бабатунде, Осотимехин — министр здоровья Нигерии.
Известные носители имени:
 Олатунджи, Бабатунде — нигерийский барабанщик.
 Белло, Бабатунде — нигерийский футболист.
 Коллинс, Бабаджиде — нигерийский футболист, (правильное написание его имени Бабатунде).
 Шойинка, Воле — нигерийский драматург, (полное имя Акинванде Воле Бабатунде Шойин).